Por Perthes pode estar à procura de:
 Doença de Perthes - Uma doença degenerativa que afecta a anca (quadril), geralmente nas crianças.
 Perthes - uma comuna na região de Champanha-Ardenas, departamento de Ardenas, na França;
 Perthes - uma comuna na região de Champanha-Ardenas, departamento de Alto-Marne, na França;

Desambiguação